Várzea Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Várzea Grande, ort, Mato Grosso, 
 Várzea Grande (kommun i Brasilien, Piauí), 
 Várzea Grande (kommun i Brasilien, Mato Grosso, lat -15,57, long -56,24), 

Robotskapade Brasilienförgreningar